Plaatsen
Schönbrunn (Baden), plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Schönbrunn im Steigerwald, plaats in de Duitse deelstaat Beieren
Schönbrunn (Wenen), deelgemeente van Wenen
Schloss Schönbrunn, paleis in Wenen
Tiergarten Schönbrunn, dierentuin in Wenen

Anders
Vrede van Schönbrunn, vredesverdrag (1809), gesloten tussen Oostenrijk en Frankrijk
Walter Schönbrunn (1889-1960), Duitse literatuurwetenschapper en taalgeleerde
Gabi Zange (geboren als Gabi Schönbrunn, 1961), Oost-Duitse langebaanschaatsster